Die Handball-Regionalliga der Frauen startete auch in der Saison 2006/07 mit fünf Ligen: Süd (letztmals mit zwei Staffeln), Südwest, West, Nord und Nordost.

Saisonverlauf 
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 VfL Waiblingen aus der Regionalliga Süd,
 DJK Marpingen aus der Regionalliga Südwest,
 TuS Lintfort aus der Regionalliga West,
 TV Oyten aus der Regionalliga Nord und
 MTV 1860 Altlandsberg aus der Regionalliga Nordost.

Regionalliga Süd

Vorrunde, Staffel West

Vorrunde, Staffel Ost

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: VfL Waiblingen.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: HC Sachsen Neustadt-Sebnitz und SC Riesa.
Absteiger in die Oberligen: SG Leutershausen, SHV Oschatz, TV Holzheim, Victoria Naunhof, HSC Schmiden-Oeffingen und TV Ehingen.
Aufsteiger aus den Oberligen: TS Ottersweier, TV Weidhausen und SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: DJK Marpingen.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SG Kirchhof 09.
Absteiger in die Oberligen: TV Idstein, TSG Leihgestern und TV Idstein.
Aufsteiger aus den Oberligen: SG Albersweiler-Hauenstein-Ranschbach, SV Zweibrücken und HSG Bad Wildungen-Friedrichstein-Berghein.
Fusion: TSG Walldorf schließt sich mit SKV Mörfelden zur HSG Mörfelden-Walldorf zusammen.
Verzicht: SV Reichensachsen verzichtet auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TuS Lintfort.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: HSG Stemmer/Friedewalde.
Absteiger in die Oberligen: TV Verl, TV Bruckhausen und TV Aldekerk.
Aufsteiger aus den Oberligen: 1. FC Köln, HSG Union Halle und Mettmann Sport.
Verzicht: TuS Nettelstedt und Bayer Leverkusen II verzichten auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TV Oyten.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: VfL Oldenburg II.
Absteiger in die Oberligen: MTV Großenheidorn, DSC Oldenburg und TS Woltmershausen.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSV Haldensleben, TuS Komet Arsten und HSG Hattorf-Schwiegershausen.
Verzicht: SGH Rosengarten und SG Misburg verzichten auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: MTV Altlandsberg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SG RHC/PSV Rostock.
Absteiger in die Oberligen: TSV Ellerbek (Rückzug), Ahrensburger TSV, HSC Potsdam und Elmshorner HT.
Aufsteiger aus den Oberligen: TSV Altenholz, HSG OSC/Friedenau, SV Pädagogik Rostock und SC Alstertal-Langenhorn.

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind:
VfL Waiblingen, DJK Marpingen, TuS Lintfort, TV Oyten und MTV Altlandsberg.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2006
Handballsaison 2006/07